Август Иванович Даугель (;  — , ) — эстонский и российский гравер.

Родом из остзейских немцев. Учился в Тарту у Фридриха Людвига фон Майделя. Начал работать в Эстляндии, одна из первых работ — иллюстрации к «Рейнеке-лису» Фридриха Крейцвальда (1848). С 1860-х гг. имел собственную мастерскую в Санкт-Петербурге, среди его учеников, в частности, Эдуард Якобсон.

Гравюры Даугеля публиковались во «Всемирной иллюстрации» и других изданиях.

Литература 

 Некролог // St.Pbg.Ztg., 1899, Nr.324, 20.11.
 Sajand Eesti Puugravüüri (1840.—1940. aastad) — Eesti Rahvusraamatukogu, 2006. — P. 6-9. 

Гравёры Российской империи
Гравёры Эстонии